Владимир Мигалик (; 29 января 1987, Прешов, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Дукла» из Михаловце, выступающего в Словацкой экстралиге. Трёхкратный чемпион Словакии.

На драфте НХЛ был выбран в 2005 году командой «Тампа Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 30-м номером. В течение четырёх лет (2007—2011) пытался пробиться в сильнейшую лигу Северной Америки, однако львиную долю времени провёл в фарм-клубе, сумев в общей сложности принять участие лишь в 15 матчах НХЛ.

В составе сборной Словакии участвовал в чемпионатах мира 2010, 2013 и 2014 годов.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 7 октября 2020 года

Международные соревнования

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 
 Профиль на sports.ru

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Прешов Пингвинз»
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Принс-Джордж Кугарз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Банска-Бистрица»
Игроки ХК «Дукла» Михаловце